Шередарь

 Шередарь — река в России, протекает во Владимирской области. 
 Шередарь (благотворительный фонд) — российский негосударственный благотворительный фонд.